Zannotti – cognome italiano
 Michele Zannotti – matematico italiano